Miejscowości w USA:
 Hillview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Hillview – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bullitt